Jaime González Ortiz (1938), ex calciatore colombiano
Jaime Camilo González (1977), ex calciatore cileno
José Jaime González (1968), ciclista su strada colombiano
Jaime González (1933), tiratore spagnolo